Madeleine Bernadotte kan syfta på

 Madeleine Bernadotte (grevinna), född 1938, dotter till Carl Bernadotte och Elsa von Rosen
 Prinsessan Madeleine av Sverige, född 1982